Лас Мохарас има више значења:

 Лас Мохарас (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Мохарас (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Мохарас, Исла де Потрериљос (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Мохарас (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику